In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Duisburg aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt.

In den Tabellen werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Wenn sie heute nicht mehr existieren, werden sie in die Fußnoten aufgenommen. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 AMP: Aufbruch Mittelstand Partei
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 DFU: Deutsche Friedensunion
 1961: DUFU
 DP: Deutsche Partei
 DZP: Deutsche Zentrumspartei
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Graue: Die Grauen – Graue Panther
 Grüne: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 HP: Humanistische Partei
 KPD: Kommunistische Partei Deutschlands
 Linke: Die Linke
 bis 2004: PDS
 NPD: Nationaldemokratische Partei Deutschlands
 PARTEI: Die PARTEI
 PBP: Pro-Bürger-Partei
 PDS: Partei des Demokratischen Sozialismus → Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro Nordrhein-Westfalen
 REP: Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 BL: Bürgerlich Liberale
 DAL: Duisburger Alternative Liste
 DB: Duisburger Bündnis
 1999: DBB
 2004: DUBB
 DBB: DuisBürgerBündnis → DB
 DSP: Duisburger Sozial Politik
 DUBB: Duisburger Bürgerbündnis → DB
 DUFU: Duisburger Friedensunion → DFU
 FW-BU: Bürger-Union Duisburg – Freie Wähler
 JUDU: Junges Duisburg
 KUR: KUR Wählergemeinschaft Homberg/Ruhrort/Baerl
 SfD: Solidarität für Duisburg
 SGU: Sozial Gerecht Unabhängig (Soziale Gruppe Duisburg)
 Tier: Unabhängige Wählergemeinschaft Tierschutz
 WGD: Wir gestalten Duisburg

Stadtratswahlen 

Fußnoten

1 1946: zusätzlich: DZP: 6,2 %, KPD: 14,2 %
2 1948: zusätzlich: DZP: 8,2 %, KPD: 11,3 %
3 1952: zusätzlich: DZP: 4,8 %, KPD: 6,4 %, DP: 2,5 %
4 1956: zusätzlich: DZP: 2,5 %, DP: 2,2 %
5 1961: zusätzlich: DFU: 2,3 %
6 1964: zusätzlich: DFU: 2,7 %
7 1994: zusätzlich: DB: 2,0 %
8 2004: zusätzlich: PBP: 3,0 %
9 2014: zusätzlich: Pro NRW: 4,3 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk A Walsum 

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: DB: 3,0 %
2 2004: zusätzlich: PBP: 3,8 %
3 2014: zusätzlich: NPD: 2,7 %, JUDU: 2,2 %

Stadtbezirk B Hamborn 

Fußnoten

1 1999: zusätzlich: REP: 4,6 %
2 2014: zusätzlich: AfD: 5,7 %, Pro NRW: 4,8 %, NPD: 2,1 %

Stadtbezirk C Meiderich/Beeck 

Fußnote

1 2009: zusätzlich: FW-BU: 2,8 %

Stadtbezirk D Homberg/Ruhrort/Baerl 

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: PBP: 2,0 %
2 2014: zusätzlich: DSP: 2,2 %

Stadtbezirk E Mitte 

Vor 2004 wurde der Bezirk als Stadtbezirk E Innenstadt bezeichnet.

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: DB: 1,96 %
2 2004: zusätzlich: PBP: 3,1 %
3 2014: zusätzlich: Pro NRW: 2,8 %
4 2020: zusätzlich: PARTEI: 3,2 %

Stadtbezirk F Rheinhausen 

Fußnoten

1 1999: zusätzlich: REP: 2,3 %
2 2004: zusätzlich: PBP: 4,9 %
3 2014: zusätzlich: NPD: 2,0 %

Stadtbezirk G Süd 

Fußnoten

1 2004: zusätzlich: AMP: 2,4 %
2 2014: zusätzlich: Pro NRW: 4,1 %

Gesamtergebnisse 

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 

 
 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 6,8 MB) Düsseldorf, Oktober 1999
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,8 MB) Düsseldorf, Dezember 1999
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,9 MB) Düsseldorf, Januar 2005
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 7 MB) Düsseldorf, Februar 2005
 2009:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 1,9 MB) Düsseldorf, November 2009
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 3,5 MB) Düsseldorf, Februar 2010
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse. (PDF; 5,0 MB) Düsseldorf, Oktober 2014
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden. (PDF; 5,5 MB) Düsseldorf, Dezember 2014

Einzelnachweise 

Duisburg
Politik (Duisburg)